W Polsce
 Krężoły – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Krężoły – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów 
 Krężoły – część wsi Krzemienica w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk
 Krężoły – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Krężoły – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół
 Krężoły – gromada w powiecie sulechowskim